La Temporada 1909 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la novena temporada de la Liga Americana y la sexta con Serie Mundial. Los Pittsburgh Pirates derrotaron a los Tigres de Detroit 4-3 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1909

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol
 Serie Mundial de 1909

Referencias 

1909
Estados Unidos en 1909
Deporte en 1909